Олеся может означать:
 Олеся, Алеся,  — женское имя, распространённое на территории Белоруссии, Украины, Польши. Возникло как уменьшительное от имени Александра (Олександра), ныне используется как самостоятельное имя.

Другое 
 «Олеся» — повесть А. И. Куприна 1898 года.
 «Олеся» — советский художественный фильм по одноимённой повести А. И. Куприна.

См. также

Примечания